Такмичење у трчању на 10.000 метара за жене на Олимпијским играма 2000. је одржано на Олимпијском стадиону у Сиднеју. Квалификације су одржане у среду 27. септембра а финална трка у суботу 30. септембра 2000. године.

За ову дисциплину биле су пријављене 44 атлетичарке из 27 земаља, које су биле подељене у две квалификационе групе по 22. Првих осам из сваке групе директно су се пласирале у финале (КВ) и још укупно четири према резултату (кв.).

На такмичењу у финалној трци постављен је нови олимпијски рекорд, 5 националних, 4 лична и пет личних рекорда сезоне.

Рекорди пре почетка такмичења 
(16. септембра 2000)

Победнице

Нови рекорди после завршетка такмичења

Квалификационе групе

Развој трке

Развој трке

Финале

Развој трке

Види још 
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — 10.000 метара за жене

Спољашње везе 
 Резултати наИААФ